Javier Suárez peut désigner :
 Javier Suárez (1966-), un économiste espagnol ;
  (1943-), un cycliste colombien ;
 Javier Suárez, un joueur espagnol de badminton.